Повіт Сіоя
Сіоя (Тотіґі)